Wilhelminalaan (Baarn)
Wilhelminalaan (Bedum)
Wilhelminalaan (Soest)
Wilhelminalaan (Zuidlaren)